

Botanica 
 Fortunella – nome comune di una pianta, nello specifico denominata "Citrus japonica"

Cinema 
 Fortunella – film del 1958, diretto da Eduardo De Filippo